Зиссельман Якуб Борисович (11 мая 1906 года, Российская империя, Варшава — 26 октября 1979 года) — советский и киргизский поэт, прозаик. Член СП СССР.

Биография 
Якуб Земляк родился в 1906 году в Варшаве. Детство и юность Я. Земляка прошли в городе Харькове. Начал работать в 13 лет. Работал курьером, посыльным, референтом, киномехаником и архивариусом. С 1924 по 1927 года учился в Украинском государственном институте кинематографии, в период 1927—1928 год — в двухгодичной совпартшколе им. Артёма в Харькове.

Творчество 
С 1928 по 1939 год работал в редакциях ряда украинских, областных и республиканских газет: «Харьковский пролетарий», «Харьковский рабочий», «Социалистическая Харьковщина».

В 1934 году в альманахе «Советская литература» была опубликована его повесть «Подвиг», позднее, в журналах «Дружные ребята», «Пионер», «Юный натуралист» стали публиковаться его небольшие рассказы для детей.

С 1939 по 1940 год являлся редактором Главного управления хроникально-документальных фильмов Украинской ССР, а с 1940 по 1941 года — редактором-сценаристом Главного управления хроникально-документальных фильмов в Москве.

В 1941 году направлен в Киргизию для организации Фрунзенской студии кинохроники на базе корпункта, созданного в 1939 году, где также работал корреспондентом КиргТАГ(а). Свыше трёх лет находился на народных стройках Большого Чуйского канала и Ворошиловской ГЭС, где снимал репортажи, писал статьи и очерки о героическом труде строителей.

С 1948 по 1949 год являлся заместителем директора Киргизского отделения Литфонда СССР. В 1948 году Я. Земляк стал членом Союза советских писателей.
В 1949 году вышла первая книга детских стихов Я. Земляка «Парад», а затем: в 1951 — «Лыжники», «Цветные карандаши», «Мой зверинец»; в 1957 — «Новая игра» и в 1958 — «Загадки», «Лужницы», «Чолпон-Ата». В 1950 году в Киргизском государственном издательстве вышел его сборник «Басни и фельетоны», в 1955 — «Швабра» и в 1956 — «Где зимуют раки».

Поэтом был осуществлен авторизованный перевод произведений Р. Шукурбекова, изданный под названием «Ворона».

Библиография

на киргизском языке

на русском языке

переводы

Награды 

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
 Медаль «Ветеран труда».
 Почётные грамотами Верховного Совета Киргизской ССР.
 Почётная грамота ТАСС.
 Почётная грамота Госкомиздата СССР.
 Значок «Отличник народного образования» Киргизской ССР.

Примечания

Литература 
 

Писатели Киргизии
Поэты Киргизии